Une sitcom (ou comédie de situation) est une série télévisée à dominante humoristique.

Titre 

 Sitcom est un film français de François Ozon sorti en 1998.